Lire - em italiano, o plural de lira, o padrão de moeda circulante na Itália antes do Euro.

Localidades
Liré

Desambiguação